Plaats in Indonesië
 Trayu (Banyudono), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Trayu (Sumowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Trayu (Singorojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java